Lucas Ayrton Román – beter bekend als Lucas Román is een Argentijns voetballer die doorgaans speelt als aanvaller voor Barça Atlètic.

Clubcarrière

Ferro Carril Oeste 
Op 6-jarige leeftijd werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van Ferro Carril Oeste. Op 23 juli 2020 tekende hij zijn eerste contract bij de club. Op 28 februari 2022 maakte hij zijn debuut in de Primera Nacional in een wedstrijd tegen Quilmes die met 2–0 verloren werd.

FC Barcelona 
Op 18 januari 2023 tekende een contract tot medio 2026 bij FC Barcelona, hij gaat uitkomen voor Barça Atlètic.

Referenties 

Argentijns voetballer